Брупбахер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брупбахер, Паулетта (1880—1967) — швейцарский врач.
 Брупбахер, Фриц (1874—1945) — швейцарский врач, либертарный социалист и писатель.